České příjmení Křesťan nese více osobností:

 Bohumil Křesťan – český automobilový závodník
 Robert Křesťan (* 1958) – český zpěvák, překladatel a countryový hudebník
 Rudolf Křesťan (* 1943) – český novinář a spisovatel
 Dominika Křesťanová (* 1966) – česká překladatelka
 Štěpánka Křesťanová – česká herečka